

Харитоново — село, Зав'яловський район, Алтайський край
 Харитоново — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Харитоново — присілок, Подольський міський округ, Московська область